Сергей Владимирович Новиков (28 августа 1980, Долинск, Сахалинская область) — российский лыжник. Трёхкратный чемпион Универсиады 2001 года, чемпион мира среди юниоров 2000 года в спринте свободным стилем. Участник трёх Олимпийских игр (2002, 2006, 2010), бронзовый призёр этапа Кубка мира 2005/06 в Отепя в классической гонке на 15 км, победитель этапа Кубка мира 2006/07 в эстафете.

Закончил Дальневосточную государственную академию физической культуры в 2001 году по специализации «лыжные гонки».

Примечания

Ссылки 
 Профиль FIS
 Профиль на Sports Reference 
 Профиль на сайте зимних олимпийских игр 2010

Лыжники России
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2002 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2006 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2010 года